Бруно има више значења:
 Бруно (лик), измишљени лик
 Бруно (филм),  комедија снимана у форми лажног докумантарца
 Бруно (Асти), је насеље у Италији у округу Асти, региону Пијемонт
 Бруно (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Бруно (Саскачеван), варошица у Канади и покрајини Саскачеван
 Бруно (Западна Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Бруно (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Бруно (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Бруно Велики